Zagheh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Zāgheh-ye ‘Olyā, ort, Lorestan, 
 Zāgheh (ort i Iran), Markazi, 

Robotskapade Iranförgreningar